Le patronyme wallon Piedbœuf ou Piedbeuf provient d'un surnom: pied de bœuf (malformation du pied) ou d'un nom d'enseigne.
Dans certaines zones de Wallonie (p.ex.Durbuy), ce pourrait être une réinterprétation de pied-bot (wallon : pîd'boû).

 Jean-Théodore Piedbœuf, fondateur en 1853 de la brasserie liégeoise Piedbœuf, actuellement partie du groupe InBev ;
 Adrien Piedbœuf, fondateur en 1904 de la société de construction automobile Impéria.
 Benoît Piedboeuf (1959-), homme politique belge wallon.